Thieltges ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Thieltges (1955–2017), deutscher Koch
 Sabine Thieltges (* 1981), deutsche Säbelfechterin